Cort ist der Familienname folgender Personen:

 Bud Cort (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler
 Carl Cort (* 1977), britisch-guyanischer Fußballspieler
 Christian de Cort (1608/1609–1669), niederländischer Priester und Kirchenerbauer
 Cornelis Cort (1533–1578), niederländischer Kupferstecher
 Hendrik Frans de Cort (1742–1810), flämischer Maler
 Henry Cort (1740–1800), britischer Unternehmer und Erfinder
 Leon Cort (* 1979), englischer Fußballspieler
 Magnus Cort Nielsen (* 1993), dänischer Radrennfahrer
 Pieter Cort van der Linden (1846–1935), niederländischer Politiker
 Robert W. Cort, US-amerikanischer Filmproduzent

Cort steht für:

 Cort Guitars, koreanischer Gitarrenhersteller

CORT oder CoRT steht als Abkürzung für:
 Combined operative radiotherapy, medizinische Behandlungskombination, siehe Zervixkarzinom #Behandlung des Rezidivs
 Cognitive Research Trust, Denk-Trainingsprogramm von Edward de Bono

Siehe auch:
 La Cort
 Cord
 Cordt
 Corts
 Kord
 Kort
 Kordt
 Korth (Begriffsklärung)

Abkürzung